Maszuda Takasi (1940), japán kosárlabdázó
 Maszuda Takasi (1848–1938), japán vállalkozó, a Mitsui & Co. alapítója
 Maszuda Takasi (1939), japán informatikus